Jméno a příjmení Jan Kašpar nese více známých osobností:

 Jan Kašpar (1883–1927) – český průkopník letectví
 Jan Kašpar (herec) (1952–2013) – český herec Divadla Járy Cimrmana
 Jan Kašpar (básník), vlastním jménem Jan Havel (* 1950) – český básník a pedagog
 Jan Václav Kašpar (1908–1984) – český chemik a mineralog, první rektor pražské VŠChT
 Jan Kašpar, drvoštěp zachráněný roku 1747 na místě pozdější kaple Panny Marie Loretánské (Vrchy)

Jan Kašpar mohou být i dvě rodná jména:
 Jean Gaspard Deburau, vlastním jménem Jan Kašpar Dvořák (1796–1846) – francouzský mim a herec narozený v Čechách
 Jan Kašpar Stredele z Montani a Bergenu († 1642) – římskokatolický kněz, pomocný biskup olomoucký
 Jan Kašpar Ignác Wolwert de Neffe – rektor pražské univerzity 1705
 Jan Kašpar Ignác Voigt – rektor pražské univerzity 1707
 Jan Kašpar Prandt – primátor Starého města pražského 1723–1742
 Jan Kašpar Pietsch – olomoucký kat 1736–1743

Související články 
 Kašpar